Хаканиеми може да се отнася за:

 Метростанция Хаканиеми — Метростанция в Хелзинки

 Квартал Хаканиеми — неофициален квартал в Хелзинки